Bleach – płyta zespołu Nirvana.
 Bleach – manga oraz seria anime autorstwa Tite'a Kubo.